Il doppio degli Internazionali Femminili di Palermo 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Janette Husárová e Barbara Schett erano le detentrici del titolo, ma solo la Schett ha partecipato in coppia con Silvia Farina.

La Farina e la Schett hanno battuto in finale 2–6, 6–1, 6–4 Florencia Labat e Mercedes Paz.

Teste di serie
 Silvia Farina /  Barbara Schett (campionesse)
 Florencia Labat /  Mercedes Paz (finale)
 Inés Gorrochategui /  Sandrine Testud (semifinali)
 Flora Perfetti /  Gloria Pizzichini (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali Femminili di Palermo 1997